Bangkok Open (golf)
 WTA-toernooi van Bangkok (tennis)